Kralovice bzw. Královice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
 Kralovice (Kralowitz), Stadt im Okres Plzeň-sever
 Kralovice (Krallen), Ortsteil von Nebahovy, Okres Prachatice
 Královice (Kralowitz), Gemeinde im Okres Kladno
 Královice (Kralowitz), Stadtteil von Prag
 Dolní Kralovice (Unterkralowitz), Gemeinde im Okres Benešov
 Horní Kralovice (Oberkralowitz), früherer Ortsteil von Dolní Kralovice, Okres Benešov, 1974 durch die Želivka-Talsperre überflutet

Adelsfamilien:
 Pechanec von Kralowitz
 Tschelechowitz von Kralowitz